Suko (keizer)

De volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Suko (Maron)
 Suko (Sidoarjo)
 Suko (Sukodono)